Die Corgoň liga 2010/11 war die 24. Spielzeit der höchsten slowakischen Spielklasse im Fußball der Männer, die 18. Spielzeit seit 1993. Das Eröffnungsspiel trugen am 17. Juli 2010, wie auch schon in der Vorsaison, der Vorjahresmeister (MŠK Žilina) und der Aufsteiger (FC Zlaté Moravce) aus, Žilina siegte mit 2:1. Meister wurde zum zehnten Mal der ŠK Slovan Bratislava, Slovan holte auch den slowakischen Pokal. Der Absteiger der Saison war der MFK Dubnica.

Modus 
Die zwölf Teams spielten dreimal gegeneinander. Jede Mannschaft absolvierte 33 Spiele.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2010 11
Fußballsaison 2010/11